Иосифидис () — греческая фамилия. Известные носители:
 
 Иосифидис, Димитриос (род. 1968) — греческий футболист.
 Иосифидис, Кириакос (1985) — греческий самбист и дзюдоист.
 Иосифидис, Костас (род. 1952) — греческий футболист.
 Иосифидис, Стив (род. 1973) — австралийский футболист.
 Иосифидис, Теодорос (род. 1997) — кипрский футболист.

 Иосифиди, Александра Александровна (род. 1977) — российская артистка балета, заслуженная артистка России (2009).